Ring 2 kan syfta på:

Ring II – en omfartsväg väster om Helsingfors i Esbo stad
The Ring 2 – amerikansk film från 2005
Ring 2 (film) – en japansk film från 1999